Вілларзе́ль-дю-Разе́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Монпельє, 15 км на південний захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вілларзель-дю-Разес на сайті французького Національного інституту географії
 Вілларзель-дю-Разес на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вілларзель-дю-Разес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од